Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Little Belt. Le nom est une traduction de Lillebælt, le nom d'un navire danois capturé. Lillebælt est un détroit situé au Danemark entre la péninsule du Jutland et l'île de Fionie.
 le , un bateau de 20 canons, initialement danois et nommé Lillebælt, capturé lors de la bataille de Copenhague en 1807, est impliqué dans une bataille avec le  en 1811, vendu la même année ;
 le , un sloop de 3 canons lancé en 1812.

Little Belt